Саульский:

 Саульский, Юрий Сергеевич (1928—2003) — советский композитор, дирижёр, автор балетов и мюзиклов.
 Саульский, Игорь Юрьевич (род. 1952) — советский и российский клавишник, композитор.